Его́р Влади́мирович Азя́ва () — белорусский футболист, имеющий также российское гражданство, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮСШОР-5 города Минска, тренировался у Виталия Юрьевича Табачникова и Виталия Евгеньевича Шепетовского.

Профессиональную карьеру начал в 2000 году в минском «Тракторе». В дальнейшем выступал за несколько белорусских команд, преимущественно из низших лиг. В высшей лиге Белоруссии провёл 28 матчей, выступая в 2002 году за «Молодечно» и в 2006 году за «Белшину».

В 2007 году перешёл в клуб «Сахалин», незадолго до того получивший профессиональный статус и дебютировавший во второй лиге России. Во время выступлений в России оформил российское гражданство. Спустя два сезона «Сахалин» временно потерял профессиональный статус и Азява вернулся в Белоруссию, где выступал за клуб «Верас». Профессиональную карьеру закончил в 2012 году в «Сахалине», в который вернулся в 2011 году, в последующие годы играл за дальневосточные клубы на любительском уровне.

Международная карьера 
Выступал за юношескую сборную Белоруссии, принимал участие в Мемориале Гранаткина.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки ФК «Трактор» Минск
Игроки ФК СКВИЧ
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Осиповичи»
Игроки ФК «Ливадия»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Верас»
Игроки ФК «Сахалин»